Caballeros de San Jorge puede referirse a:

Cualquier concepto que asocie los términos "caballeros" y "San Jorge"; especialmente ciertas órdenes militares o instituciones semejantes:

 Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge.
 Real Maestranza de Caballería de Zaragoza (denominada caballeros de San Jorge en el siglo XII).
 Orden de San Jorge de Alfama, fundada en 1201 por Pedro II de Aragón y posteriormente incorporada a la Orden de Montesa (conocida también como Orden de Montesa y San Jorge de Alfama).
 Orden de la Jarretera, fundada en Inglaterra en 1348.
 Orden de San Jorge (Sacro Imperio), fundada por el emperador Federico III en 1464.
 Confraternidad de San Jorge, fundada por el emperador Maximiliano I en 1494.
 Orden de San Jorge (Baviera), fundada en 1729.
 Orden de San Jorge, fundada en 1769.
 Orden de San Miguel y San Jorge, fundada en Inglaterra en 1818.
 Unión Católica de los Caballeros de San Juan (Catholic Union of the Knights of Saint John''), unión de los Caballeros de San Pablo, San Jorge, San Luis y otras; organizada en Baltimore y Washington (EE. UU.) en 1884 e incorporada en 1886 al Estado de Nueva York.

Órdenes militares